Yann Guichoux est un entrepreneur et inventeur français, né le 1 février 1972 à Quimper. Il est notamment le fondateur et PDG de eOdyn depuis 2015 et administrateur du Pole Mer Bretagne Atlantique depuis 2021. Il est connu pour être l'inventeur d'une technologiede mesure des courants marin de surface exploitant la dérive des navires de commerce et des données AIS (Automatic Identification System).

Parcours professionnel

Atlantide - Grenat logiciel 
En 1997, après une formation à l'Université de Bretagne Occidentale, il rejoint la société Atlantide - Grenat Logiciel, filiale du groupe Altran, en tant qu'ingénieur d'études en charge du développement de logiciels scientifiques dédiés à l'exploitation de données océanographiques.

Actimar 
En 2005, Il rejoint Actimar, filiale du groupe Safège et société Brestoise qui mène une activité de bureau d'étude dans le domaine de l'océanographie. 

Durant ses premières années d'activité professionnelle il développe ses compétences dans le domaine de l'observation des océans et des courants marins en travaillant notamment sur des projets impliquant des organismes tels que l'IFREMER, le SHOM ou Météo France.

CEREMA 
En 2008, il entre au ministère de l'écologie et occupe différents postes au sein du CEREMA. Durant cette période il acquiert une expertise dans le domaine de la sécurité maritime et du suivi du trafic maritime. Il contribue notamment à la conception et au déploiement du système de surveillance maritime SPATIONAV utilisé par la Direction des Affaires Maritimes, la Marine Nationale et les Douanes.

eOdyn 
Il crée en 2015 la société eOdyn pour développer une nouvelle technologie qu'il a mise au point baptisée "Omni-Situ" permettant de mesurer les courants marins en analysant des données AIS collectées depuis la côte ou à l'aide de satellites. Cette technologie vient compléter les moyens de mesures des courants marins traditionnels tels que l'altimétrie satellitaire, les bouées dérivantes et les radars Haute Fréquence.

Notes et références 

Personnalité bretonne du XXIe siècle
Naissance à Quimper
Naissance en février 1972